Santa Maria del Campo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santa Maria del Campo (ort i Italien), Lazio, Provincia di Frosinone,

Spanien 

 Santa María del Campo Rus (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Santa María del Campo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa María del Campo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar